O Regional do Canhoto foi um conjunto musical instrumental brasileiro de choro criado em 1951 por quatro músicos que pertenciam ao Regional de Benedito Lacerda. Eram eles, Canhoto no cavaquinho, Dino no violão de 7 cordas, Meira no violão  e Gílson de Freitas no pandeiro.

Outros músicos que participaram do conjunto foram Orlando Silveira no acordeão e Altamiro Carrilho na flauta, que foi substituído por Carlos Poyares, e Jorginho do Pandeiro que substituiu Gilson de Freitas.

Ver também
 Choro
 Regional de Benedito Lacerda

Bandas do Brasil
Bandas de choro